

Informatique et télécommunication 
 Nokia E60, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 Samsung E60, une liseuse du fabricant coréen Samsung.

Médecine 
 Carence alimentaire en zinc, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 BMW Série 5 (E60/E61), cinquième génération de la BMW Série 5 ;
 BMW M5 (E60/E61), automobile sportive dérivée de la BMW Série 5 (E60/E61).

Bus
 Rampini E60, un minibus du constructeur italien Rampini.

Route
        Route européenne 60, une route traversant la France, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la  Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan

Signalisation 
 Plaque de voirie urbaine, en France

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres